{{Конкурс красоты 
| Фото             =
| Описание_фото    = Алис Энрич, победительница Мисс Земля 2012
| Победитель       = Алис Энрич
| Страна           = | Дата             = 7 декабря, 2013 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = Дэвид Померанц
| Количество стран = 88
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Versailles Palace, Мунтинлупа, Филиппины
| Телеканал хозяев =  
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2012
| Следующий        = 2014
}}Мисс Земля 2013 () — 13-й ежегодный конкурс красоты, проводился 7 декабря 2013 года в Versailles Palace, Мунтинлупа, Филиппины. Победительницей стала Алис Энрич, представительница Венесуэлы. Конкурс транслировался по телеканалам Star World, ABS-CBN, Studio 23, The Filipino Channel. Мисс Земля 2008, Карла Генри присутствовала в конкурсе, чтобы выразить благодарность за участие стран, которые помогли Филиппинам после тайфуна Хайян.

Слоганом этого конкурса красоты стал «International Year of Water Cooperation»

 Результаты 
Победительницы конкурса Мисс Земля 2013:

 Специальные награды 

 Основные награды 

 Малая/Спонсорская награда 

 Топ Top 16 1.Австрия
 2.Турция
 3.Корея
 4.Чили

 5.Мексика
 6.Франция
 7.Китай
 8.Маврикий

 9.Таиланд
 10.Испания
 11.Польша
 12.США

 13.Филиппины
 14.ЮАР
 15.Венесуэла
 16.СербияТоп 8 1.Австрия
 2.Корея
 3.Мексика
 4.Таиланд

 5.Польша
 6.Филиппины
 7.Венесуэла
 8.Сербия''Примечание: The Carousel Productions подтвердила, что Пуника Кулсоонторнрут, Мисс Вода 2013 была лишена титула, так как участвовала на Мисс Интернешнл 2014, тем самым нарушив контракт. Медальный зачёт 

 Соревнования 

 Судьи 

 Участницы 
Список участниц:

 : Нела Циссер не смогла участвовать в конкурсе из-за пищевого отравления.

 Примечание 

 Дебют 
 
 
 

 Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2006 году:
 
 Последний раз участвовали в 2007 году:
 
 
 
 Последний раз участвовали в 2008 году:
 
 Последний раз участвовали в 2009 году:
  

 Последний раз участвовали в 2010 году:
 
 
 
 Последний раз участвовали в 2011 году:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Замены 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обозначения 

 Отказались 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, участвовавшие в конкурсах красоты:
Мисс Вселенная
 2014:  — Andjelka Tomasevic
Мисс Интернешнл
 2010:  — Mariela Aparicio (Топ 15) 2011:  — Kristina de Munter
 2011:  — Katarina Martinez
 2011:  — Denice Andrée (Топ 15) 2012:  — Vanessa Donastorg
 2014:  — Punika Kulsoontornrut (2-я Вице Мисс)Miss Intercontinental Pageant
 2012:  — Priscilla Martins
Miss Globe International
 2011:  — Donika Emini
Miss United Continent
 2013:  — María Renée Carmona
Supermodel International
 2012:  — Angelee delos Reyes (Топ 10)Miss Bikini International
 2011:  — Angelee delos Reyes (Топ 12)''
Super Model of the World
 2006:  — Ana María Weir
Top Model of the World
 2014:  — Solange Gunawijaya
Miss Princess of the World
 2011: ''' — Chloe Othen

Международное вещание 

1Задержка телепередачи, транслировалась 8 декабря, 2013 года (10:00 AM по Филиппинскому времени)

См. также 
 Мисс Вселенная 2013
 Мисс Интернешнл 2013
 Мисс Мира 2013

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss Earth Foundation
 Miss Earth Foundation Kids' I Love My Planet

Мисс Земля
События 7 декабря
Декабрь 2013 года
2013 год на Филиппинах
Мунтинлупа